

Sigle 
 Land Capability Classification – classificazione dei suoli
 Launch Control Center – struttura del John F. Kennedy Space Center
 Leadless chip carrier – Un tipo di package per circuiti integrati
 Library of Congress Classification – Classificazione della Library of Congress
 Life Cycle Cost – Costo del ciclo di vita
 Lista Consumatori-Codacons – partito politico italiano
 London County Council – corpo amministrativo di Londra dal 1889 al 1965

Codici 
 lcc – codice ISO 639-3 della lingua legenyem
 LCC – hull classification symbol di Amphibious Command Ships – Nave comando forza anfibia
 LCC – Largo Consumo Confezionato o Beni di largo consumo
 LCC – codice identificativo del VORTAC di Lecce, radioassistenza per la navigazione aerea